Ciutat de Bombai
 Presidència de Bombai, antiga divisó administrativa de l'Índia Britànica
 Estat de Bombai (Bombay State), antic estat de l'Índia 
 Bombay duck o "ànec de Bombai" (Harpadon nehereus), peix de la família Synodontidae molt apreciat a la gastronomia local de Bombai
 Bombay Beach, Califòrnia.